Рога и копыта может означать:

 «Рога и копыта» (полное название — «Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт») — фирма-однодневка, основанная Остапом Бендером в романе «Золотой телёнок».
 «Рога и копыта» — альбом 2002 года группы «Кооператив Ништяк».
 «Рога и копыта» () — семейный анимационный фильм 2006 года.
 «Рога и копыта» () — приключенческая кроссплатформенная игра 2006 года по мотивам мультфильма «Рога и копыта».
 «Рога и копыта. Возвращение» () — анимационный мультсериал (2007—2011), продолжение мультфильма «Рога и копыта».